Baumgartner:
 Andreas Baumgartner (ur. 1981), austriacki skoczek narciarski
 Felix Baumgartner (ur. 1969), austriacki spadochroniarz
 Hans Baumgartner (ur. 1949), zachodnioniemiecki lekkoatleta, skoczek w dal
 Hans-Michael Baumgartner (1933–1999), niemiecki filozof, znawca filozof
 Heini Baumgartner (ur. 1963), szwajcarski narciarz, specjalista narciarstwa dowolnego
 Heinz Baumgartner (1932–2006), austriacki szachista i działacz szachowy
 Hubert Baumgartner (ur. 1955), austriacki piłkarz występujący na pozycji bramkarza
 Nick Baumgartner (ur. 1981), amerykański snowboardzista
 Zsolt Baumgartner (ur. 1981), węgierski kierowca wyścigowy